der Mutige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Gerd der Mutige (1430–1500), Graf von Oldenburg
 Heinrich der Mutige (um 1165–1235), Graf von Brüssel, Herzog von Brabant, Graf von Löwen, Markgraf von Antwerpen und Herzog von Niederlothringen, siehe Heinrich I. (Brabant)

Siehe auch:
 Mutiger Ritter
 Mutige Frauen
 Mut (Begriffsklärung)